

Argentína
San Pedro megye (Jujuy)
San Pedro megye (Misiones)

Paraguay
San Pedro megye (Paraguay)